El Pou (Avià), masia d'Avià, al Berguedà
 El Pou (Folgueroles), msia de Folgueroles, a Osona
 El Pou (les Masies de Voltregà), entitat de població de les Masies de Voltregà, a Osona
 El Pou (Sagàs), masia de Sagàs, al Berguedà
 El Pou (Sant Martí de Canals), camp de la Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 El Pou (Serinyà), masia del Pla de l'Estany